Terme, que em Língua italiana significa "termas", pode ser:

 Abano Terme, comuna italiana do Vêneto
 Acquasanta Terme, comuna italiana do Marche
 Acqui Terme, comuna italiana do Piemonte
 Agliano Terme, comuna italiana do Piemonte
 Alì Terme, comuna italiana da Sicília
 Angolo Terme, comuna italiana da Lombardia
 Arta Terme, comuna italiana da Friuli-Veneza Giúlia
 Battaglia Terme, comuna italiana do Vêneto
 Caramanico Terme, comuna italiana dos Abruzzos
 Casamicciola Terme, comuna italiana da Campânia
 Casciana Terme, comuna italiana da Toscana
 Chianciano Terme, comuna italiana da Toscana
 Contursi Terme, comuna italiana da Campânia
 Darfo Boario Terme, comuna italiana da Lombardia
 Galzignano Terme, comuna italiana do Vêneto
 Gambassi Terme, comuna italiana da Toscana
 Garniga Terme, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Gaverina Terme, comuna italiana da Lombardia
 Lamezia Terme, comuna italiana da Calábria
 Levico Terme, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Miradolo Terme, comuna italiana da Lombardia
 Monsummano Terme, comuna italiana da Toscana
 Montecatini Terme, comuna italiana da Toscana
 Montegrotto Terme, comuna italiana do Vêneto
 Porretta Terme, comuna italiana da Emília Romagna
 Rapolano Terme, comuna italiana da Toscana
 Recoaro Terme, comuna italiana do Vêneto
 Riolo Terme, comuna italiana da Emília Romagna
 Salice Terme, fração da comuna de Godiasco, em Lombardia
 Salsomaggiore Terme, comuna italiana da Emília Romagna
 San Pellegrino Terme, comuna italiana da Lombardia
 San Giuliano Terme, comuna italiana da Toscana
 Santa Cesarea Terme, comuna italiana da Púglia
 Sant'Orsola Terme, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Telese Terme, comuna italiana da Campânia
 Terme Vigliatore, comuna italiana da Sicília
 Vallio Terme, comuna italiana da Lombardia

Ver também
 Termes

Desambiguações de topônimos